Бранное Поле — название географических объектов в Крыму:

 Бранное Поле — исчезнувшее село в Ленинском районе Крыма, присоединённое к селу Уварово.
 Бранное Поле — станция в Ленинском районе Крыма.

См. также 
 Браное Поле.